Søren Andersen kan hentyde til flere personer:

 Søren Andersen (født 1970) – en tidligere dansk landsholdspiller (angriber) i fodbold.
 Søren Andersen (fodboldspiller, født 1937) (1937 – 1960) – en dansk fodboldspiller (centerforward), som spillede i Frem
 Søren Andersen (fodboldspiller, født 1925) (1925 – 1998) – en dansk landsholdsspiller i fodbold fra Esbjerg.
 Søren Andersen (håndboldspiller) (født 1948) – en tidligere dansk håndboldspiller som deltog i Sommer-OL 1976.
 Søren Kaj Andersen – mag.art. i kultursociologi og ph.d. i sociologi.
 Søren Kaare-Andersen (født 1958) – dansk erhvervsleder.
 Søren Andersen (musiker) - dansk guitarist og musiker